Phaeoceros är ett släkte av bladmossor. Phaeoceros ingår i familjen Notothyladaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor
Phaeoceros